Эдуард Иванович Гофман (ок. 1830 — 1867) — российский  и .

Биография
Родился около 1830 года в Российской империи. Первоначальное воспитание получил в Гатчинском сиротском институте. Поступив затем на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, Гофман ещё будучи студентом, под влиянием блестящего преподавания С. С. Куторги, увлёкся палеонтологией и получил золотую медаль за сочинение о русских трилобитах.

Окончив в 1857 году курс со степенью кандидата, Э. И. Гофман отправился за границу для усовершенствования в избранной специальности. По возвращении в Россию состоял сначала преподавателем физики и естественных наук в Гатчинском сиротском институте, затем в 1863 году, по защите диссертации на степень магистра, был избран приват-доцентом, а в 1865 году доцентом Санкт-Петербургского университета по только что созданной кафедре геологии.

Много обещавшая научная и педагогическая деятельность Гофмана продолжалась очень недолго. Весной 1867 года, только что окончив докторскую диссертацию, Эдуард Иванович Гофман тяжело заболел и умер  года в Самаре.

Избранная библиография

 «Sämmtliche bis jetzt bekannte Trilobiten Russlands» («Verh. Miner. Ges.», 1857—58 г.);
 «Юрский период окрестностей Илецкой Защиты» (, 1863);
 «Mesites ein neue Crinoiden Gattung» («Записки минералогического общества», с. 2, т. I, 1866);
 «Монография окаменелостей северского остеолита» (посмертный труд, , 1869 г.);
 «Материалы по геологии России».

Примечания

Литература 
 
 
 Никитин С. Н. Эдуард Иванович Гофман // Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

Выпускники Гатчинского сиротского института